Cygan – nazwa osoby narodowości romskiej
 Cygan – potoczne określenie członka artystycznej bohemy
 Cygan – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Cygan – dawna nazwa miejscowości Cygany, kolonii wsi Markotów Duży w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Cygan – przygodowa seria komiksowa
 Cygan – gra karciana
 Cygan – hiszpański film z 2000 roku
 Cygan – słowacki film z 2011 roku
 Cygan – pseudonim Dawida Kosteckiego

Osoby o nazwisku Cygan:
 Bogusław Cygan – polski piłkarz
 Jacek Cygan – polski autor tekstów piosenek, tekściarz
 Marek Cygan – polski informatyk
 Mirosław Cygan – polski trener